Lagorce kan syfta på:
 Lagorce, Ardèche
 Lagorce, Gironde